Јорданчо Чевревски (Скопље, 17. мај 1951 — Скопље, 29. октобар 2020) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Чевревски је највише остао упамћен као Зеко из „Партизанске ескадриле“. Један је од најпознатијих и најуспешнијих македонских глумаца. Остварио низ запажених улога, а добитник је и више признања за свој рад.

Поред „Партизанске ескадриле“, глумио је у филмовима „Сарајевски атентат“, „Доротеј“, „Игмански марш“, „Велики транспорт“, „Климент Охридски“, „Станица обичних возова“, серијама „Трст виа Скопје“, „Пси лају, ветар носи“.

Преминуо је у 69. години, 29. октобра 2020. у Скопљу.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1975. || Сарајевски атентат || /
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ||
|-
| 1976. || Најдужи пут || Стеван (као Данчо Чевревски)
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Стеван
|-
| 1977. || Пресуда || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || Цирак (као Данчо Чевревски)
|-
| 1978. || Белиот сид ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Динко
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Зеко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Оловна бригада || Диме
|-
| 1981. || Црвени коњ || Вани Јосмов (као Данчо Чевревски)
|-
| 1981. || Доротеј || Матија (као Данчо Чевревски)
|-
| 1981. || Пикник у Тополи || Крака
|-
| 1982. || Јужна стаза || /
|-
| 1982. || Коже ТВ серија || Осмица
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1982. || Венеријанска раја ТВ кратки филм || Македонац
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Арсо (као Данчо Чевревски)
|-
| 1983. || Игмански марш || Ћира
|-
| 1983. || Велики транспорт || Немац заробљеник
|-
| 1983. || Дани Авној—а (ТВ мини серија)||
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || Пјешак у аутомобилу ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Нуне
|-
| 1984. || Опасни траг || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1984. || Исчекување ТВ филм || /
|-
| 1985. || Слободан пад ТВ филм || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Наум (као Данчо Чевревски)
|-
| 1986. || Добровољци || /
|-
| 1987. || -{Waitapu}- ТВ филм || Пилот
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || Бранко
|-
| 1987. || Хај-Фај || Матеј Бојановски (као Данчо Чевревски)
|-
| 1988. || Тврдокорни ТВ серија || Гјоргји Сугарев
|-
| 1988. || Облаци ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Станица обичних возова || Миле, отправник возова (као Данчо Чевревски)
|-
| 1990. || Иза зида ТВ филм || Зеко
|-
| 1991. || Тетовирање || Кифла (као Данчо Чевревски)
|-
| 1992. || Заминување од Пасквелија ТВ филм || Аргил (као Данчо Чевревски)
|-
| 1995-1996. || Среќни људи ||
|-
| 1997. || Гyпсy Магиц || Кенеди
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Мултилевел ТВ филм || /
|-
| 2000. || Последниот фалцер ТВ филм || Дамјан (као Данчо Чевревски)
|-
| 2004. || Илузија || Неигхбор (као Данчо Чевревски)
|-
| 2005. || Крчма на патот кон Европа ТВ филм || Прокоп (као Данчо Чевревски)
|-
| 2007. || Боли ли Првата балканска догма || /
|-
| 2007. || Стапица ТВ филм || Докторот во сок соба (као Данчо Чевревски)
|-
| 2009. || Бунило ТВ филм || Арсо (као Данчо Чевревски)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2011. || Ова не е американски филм || Доктор
|-
| 2011. || Панк није мртав || Типот од НГО (као Данчо Чевревски)
|-
| 2012. || Бардо Кратки филм || Ујак
|-
| 2014. || Деца сунца || Сони
|-
| 2014. || До балчака || 
|-
| 2016. || Операција Дијамант || Џани
|-
| 2017. || Пси лају, ветар носи ТВ серија || Трајче
|-
| 2019. || Втора шанса || Петре
|-
| 2019. || Бегство во морето || Учитељ
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Умрли 2020.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци